ÖB steht für:
 Överbefälhavaren (schwed.), den Oberbefehlshaber der Schwedischen Armee
 öffentliche Bibliothek
 Österreichische Bundesliga, siehe Fußball-Bundesliga (Österreich)
 Örtliche Burschenschaft, siehe Deputierten-Convent
 Öffentliches Beschaffungswesen

öB steht für:
 öffentliche Bauten (schweiz.)

Siehe auch:
 OEB

Abkürzung